Galliani peut faire référence à :

Patronymes 

 Adriano Galliani (1944-), un dirigeant de football et homme politique italien ;
  (1988-) un volleyeur italien ;
 , une astronome amateure italienne à qui l'on doit la découverte d'un astéroïde ;
  (1921-1998), un militaire, homme politique et ministre péruvien ;
  (1921-2012), un footballeur italien ;
  (1967-), un acteur, musicien, présentateur de télévision et de radio péruvien.

Toponymes 

 , un village dans la province de Reggio d'Émilie, dans la région d'Émilie-Romagne en Italie ;
 , une frazione de la commune de Ripa Teatina, dans la province de Chieti, dans la région des Abruzzes en Italie.

Voir aussi 
 , un patronyme espagnol ;
 , un patronyme italien ;
 , un patronyme espagnol ;
 , un patronyme italien.

Patronyme italien